Příjmení Schejbal, přechýleně Schejbalová,  nese více různých osobností:

 Bedřich Schejbal (1874–???) – český šermíř
 Jaroslava Schejbalová (* 1964) – česká politička
Josef Schejbal (letec) (1903–1956) – československý válečný letec a moderní pětibojař
 Josef Schejbal (malíř) (1924–2006) – český malíř, grafik a fotograf
 Josef Schejbal (1905–1942) – český pedagog a odbojář
 Ladislav Schejbal (* 1936) – český fotbalový útočník
 Pavel Schejbal (* 2000) – český sportovní střelec z pistole
 Zdeněk Schejbal (* 1954) - český hokejista

Česká příjmení